Das Herreneinzel im Squash bei den Panamerikanischen Spielen 2019 wurde vom 25. bis 28. Juli ausgetragen. Das Teilnehmerfeld bestand aus 23 Spielern.

Der Sieger der letzten beiden Austragungen, Miguel Ángel Rodríguez, nahm erneut teil und startete an Position zwei gesetzt ins Turnier. Er erreichte auch das Endspiel, in dem er wie schon 2015 auf Diego Elías traf. Elías gewann die Partie mit 11:6, 7:11, 12:10 und 11:8 und sicherte sich somit neben seiner ersten Goldmedaille gleichzeitig auch Perus erste Goldmedaille im Squash bei Panamerikanischen Spielen. Bronze ging an die unterlegenen Halbfinalisten César Salazar und Robertino Pezzota.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf tournamentsoftware.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2019
Squashturnier in Lima
Squashturnier 2019